Abbott puede referirse a:

Lugares 
Argentina
 Abbott, localidad argentina de la provincia de Buenos Aires.
 Estación Abbott, estación ferroviaria del Ferrocarril General Roca ubicada en la localidad de Abbott, en el Partido de Monte, Provincia de Buenos Aires.

Estados Unidos
 Abbott (Arkansas), área no incorporada en el condado de Scott, estado estadounidense de Arkansas.
 Abbott (Texas), ciudad en el condado de Hill, estado estadounidense de Texas.
 Municipio de Abbott (condado de Potter, Pensilvania).

Arte y Espectáculos 

Agrupaciones artísticas
 Abbott and Costello, dúo de humoristas formado por Bud Abbott y Lou Costello.
 Pantera (banda), agrupación musical estadounidense de thrash metal fundada en 1981 por los hermanos Abbott —Darrell y Vinnie Paul—.

Cine y televisión
 El secreto de los Abbott, película estadounidense de 1997.
 The Abbott and Costello Show, una comedia de televisión estadounidense protagonizada por el dúo de comedia Bud Abbott y Lou Costello.
 The Abbott and Costello Cartoon Show, serie estadounidense de animación.

Personajes ficticios
 Hannah Abbott, personaje de ficción, creado por J. K. Rowling en los libros de Harry Potter.

Empresas 
 Abbott Labs, empresa química farmacéutica.

Zoología 

 Alcatraz de Abbott, especie de ave pelecaniforme de la familia de los alcatraces (Sulidae).